Erik Mykland (Risør, 21 de julho de 1971) é um ex-futebolista profissional norueguês, meia retirado.

Carreira 
Mykland integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1994, 1998 e Euro 2000.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1971
Futebolistas da Noruega
Futebolistas do IK Start
Futebolistas do FC Utrecht
Futebolistas do LASK
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do TSV 1860 München
Futebolistas do F.C. København
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2000